Юмская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Юмская волость — в составе Глазовского уезда Вятской губернии.
 Юмская волость — в составе Чердынского уезда Пермской губернии.